

Оллпорт — місто, штат Арканзас
 Оллпорт — переписна місцевість, штат Пенсільванія